Det här är en lista över Frankrikes departement sorterade efter antalet invånare 2007.

Källa: INSEE

Referenser